Erzsébet híd néven ismert hidak:

 Erzsébet híd, Budapest
 (régi) Erzsébet híd, Budapest – a visszavonuló német csapatok által 1945-ben felrobbantott egykori közúti híd
 Szent Erzsébet híd, Esztergom (2007-ig Tabán híd)
 Erzsébet híd, Kolozsvár
 Erzsébet híd, Komárom
 Erzsébet híd, a miskolci Erzsébet téren található kis Szinva-híd (2010)
 Erzsébet híd, Arad
 Erzsébet királyné hídja, Tokaj (a második világháborúban elpusztították)